Niemcy:
 Elze – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim

Osoby:
 Carl-Christian Elze – niemiecki pisarz
 Jupp Elze – niemiecki bokser

Zobacz też:
 Ellzee